Ćwiczenia na poręczach asymetrycznych kobiet były jedną z konkurencji rozgrywanych w ramach gimnastyki podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020. Zawody odbyły się w hali Ariake Gymnastics Centre

Terminarz 
Wszystkie godziny są podane w czasie tokijskim (UTC+09:00).

Wyniki 
Do finału zakwalifikowało się osiem najlepszych zawodniczek, z zastrzeżeniem, że z jednego kraju mogą wystartować w finale maksymalnie dwie zawodniczki. Na wynik składają się: punktacja za trudność elementów oraz ocena za "wykonanie, kompozycję i artyzm".

Kwalifikacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020